Ruden, une île allemande en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.
 Ruden, une commune autrichienne.
 Gerhard Ruden (1946 – ), homme politique allemand.
 Paul Ruden (1903 – 1970), ingénieur aéronautique allemand.